Juruá of Jurua kan verwijzen naar:
 Juruá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Juruá (gemeente), een gemeente in deze microregio
 Jurua (dialect), een dialect van het Jamamadí, gesproken in Brazilië
 Juruá (rivier), een rivier in Peru en Brazilië
 Jurua (geslacht), een geslacht van boktorren